Танака Канъити (; 1882—1962) — японский учёный, исследователь в области педагогической психологии. 

Родился в префектуре Окаяма.

Выпускник Киотского университета. Первым в Японии ввел количественные и качественные психологические методы анализа процесса обучения. Изобрел оригинальный метод вычитания коэффициента интеллекта, получивший название «Метод Танаки-B».

Научные труды

Диссертация

Публикации 
 「疲労の測定法」 『心理研究』 第5巻 3冊 (通巻 27 号 1914)
 「学習の心理 (1) - (4)」 『心理研究』 第9巻 2号 (通巻 50号 1916) - 第11巻 3冊 (通巻 63号 1917)
 「電信符号に関する実験的研究」 『東洋学芸雑誌』 (1917)
 「労働時間と能率」 『心理研究』 第17巻 (通巻 100号 1920)
 「入学試験と心理的検査の効果」 『心理研究』 第18巻 2冊 (通巻 104号 1920)
 「教育測定と其の効果」 『教育論叢』 第3巻 3号 (1920)
 「智能と情意的特質の測定」 『テスト研究』 第1巻 3号 (1924)
 「品等法に関する一研究」 『テスト研究』 第1巻 6号 (1924)
 「精神分析学と科学的心理学」 『哲学雑誌』 第40巻 466号 (1925)
 「心理学から見たる自然性と賞罰の妥当性」 『教育論叢』 第14巻 4号 (1925)
 「低圧及び酸素不足が心身作業能率に及ぼす影響に関する研究 (1)(2)」 『日本心理学雑誌』 第3巻 1冊 - 2冊 (1925)
 「道徳的判断に関する統計的研究」 『心理学研究』 第1巻 1輯 (1926)
 「一般知能と職業」 『教育心理学研究』 第1巻 4号 (1926)
 「学習に於ける根本法則」 『教育心理研究』 第1巻 8号 (1926)
 「学習の根本法則に対する批評」 『教育心理研究』 第2巻 1号 (1927)
 「小学校に於ける職業指導」 『職業指導』 第1巻 1号 (1928)
 「人物の測定法」 『教育心理研究』 第3巻 6号 (1928)
 「個性調査と職業指導」 『職業指導』 第2巻 7号 (1929)
 「B式団体智能検査の一試案」 『心理学研究』 第9巻 5・6 合輯 (1934)
 「身体に関する種々の測定値間の関係」 『教育心理研究』 第9巻 3号 (1934)
 「義務教育年限延長の心理学的根拠」 『帝国教育』 第695号 (1936)
 「職業指導を顧みて」 『職業指導』 第16巻 1号 (1943)
 「民主主義と職業指導」 『職業指導』 第19巻 4・5 合併号 (1946)
 「諸民族の気質」 『人間科学』 第3号 (1947)
 「諸民族の気質性格」 『日本学士院紀要』 第6巻 1号 (1948)
 「性能別学習編成」 『児童心理』 第3巻 3号 (1949)

Резюме и описания 
 松本亦太郎ほかと共著 「飛行家の選抜法に関する研究」 『東京帝国大学航空研究所雑録』 第32号 - 第33号 (1922)
 「低圧と酸素欠乏の心身能率に及ぼす影響に関する実験的研究」 『東京帝国大学航空心理研究所報告』 第3号 (1928)
 「東洋諸民族ノ智能ニ関スル比較研究 (1) - (4)」 『東京文理科大学文科紀要』 第14巻 (1936) - 第17巻 (1939)
 「北アメリカ三都市ニ於ケル諸民族ノ知能ニ関スル研究]」 『東京文理科大学文科紀要』 第19巻 (1941)
 「日本民族の智能」 東京文理科大学心理学教室 『教育心理研究紀要』 第1輯 (1941)
 「知能を基準とする学力の評価」 『田中教育研究所紀要』 第2号 (1954)

Источники и литература 
 Танака Канъити // 『日本大百科全書』 [Энциклопедия Ниппоника]. — 第2版. — 東京: 小学館, 1994—1997. — 全26冊. (яп.)
 [ 教育心理の諸問題 田中寛一博士古稀記念論文集]』田中寛一博士古稀記念論文集編集委員会編 日本文化科学社 1952
 
 
 
 

Психологи Японии
Педагоги Японии